Максимов-Кошкинский — составная фамилия; имеет женскую форму Максимова-Кошкинская.
 Максимов-Кошкинский, Иоаким Степанович (1893—1975) — советский актёр и режиссёр, драматург, переводчик, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Максимова-Кошкинская, Татьяна Степановна (1903—1977) — театральная актриса и первая чувашская киноактриса, драматург, переводчица.